Zatoński, ukr. Затонський (Zatonskyj)
 Jerzy Zatoński
 Witold Zatoński
 Wołodymyr Zatonskyj
 Alexander Zatonski